Termenul „Toxic” se poate referi la:

Toxicitate
Substanțe toxice
Toxic (cântec de Britney Spears)

Vezi și 
 Toxicologie, ramură a biologiei, ce se ocupă cu studierea efectelor adverse provocate de diferite substanțe chimice sau agenți fizici  asupra organismelor vii
 Toxicomanie,  dependență de substanțe stupefiante
 Toxin și toxice, operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
 Toxină, substanță organică cu acțiune toxică
 Toxina botulinică
 Toxina difterică
 Toxina tetanică